Asau – Capoluogo del distretto Vaisigano delle Samoa.
Asau – Principale centro dell'atollo Vaitupu di Tuvalu.
Asău – Comune del distretto di Bacău in Romania.